

Toponyme 
 Fenin-Vilars-Saules, commune suisse du canton de Neuchâtel

Homophones